

Фамилия 
Богату́ров — фамилия. 

Известные носители:
 Богатуров, Алексей Демосфенович ((род. 1954) — российский политолог, востоковед.
 Богатуров М. Н. — один из авторов Энциклопедического словаря Гранат.

См. также